Gmina Harrison (hrabstwo Adair)
 Gmina Harrison (hrabstwo Benton)
 Gmina Harrison (hrabstwo Boone, Iowa)